KGP steht für:
 Kindergartenpädagogik, siehe Bildungsanstalt für Elementarpädagogik
Kundli–Ghaziabad–Palwal Expressway, ein anderer Name für den National Expressway 2 in Indien

kgp steht für:
 Kaingang (Sprache) (ISO-639-3-Code), brasilianische Sprache der Kaingang aus der Familie der indigenen Ge-Sprachen

kgp steht für:
 Kraftkilogramm, siehe Kilopond

Abkürzung